Mechi bezeichnet:

 Mechi, traditionelles Fest der Fataluku in Osttimor
 Mechi (Mahananda), Nebenfluss der Mahananda in Nepal und Indien
 Mechi (Zone), Verwaltungszone Nepals